

Населені пункти та їхні частини
 Обєзеже — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Обєзеже — село в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Обєзеже — колонія в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Обєзеже — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки